Jef Van Hoof (componist) (1886-1959), Belgisch componist
 Jef Van Hoof (kunstschilder) (1928-1986), Belgisch kunstschilder